

События 
 Консулы Луций Валерий Потит и Публий Корнелий Малугинский. Консулы-суффекты Луций Лукреций Триципитин Флав и Сервий Сульпиций Камерин (по Т. Ливию консулы). Переизбраны трибуны.
 Суд над трибунами А. Вергинием и Кв. Помпонием. Приговорены к штрафу.
 Эквы захватили Вителлию.
 Война Рима с эквами.
 Голосование по Вейскому законопроекту (вынесение колонии в Вейи); законопроект отклонён.
 Решение сената о разделе вейской земли между плебеями.
 Вывод Римом колонии в Цирцеи.
 393/392 — Афинский архонт-эпоним Демострат I.
 Конон, пополнив свой флот греческими кораблями с Геллеспонта, Эолии и Ионии, совместно с Фарнабазом двинулся к берегам Пелопоннеса.
 Конон и Фарнабаз прибыли в Афины и привезли с собой 50 талантов на восстановление афинских и пирейских стен. В Афинах на персидские деньги восстановили Длинные стены и укрепления Пирея.
 Афины вернули клерухии на Имбросе, Скиросе и Лемносе и установили союзные отношения с Хиосом, Лесбосом и Родосом.
 393—392 — царь Македонии Аминта II, внук Александра I.
 Иллирия нанесла поражение Аминте III и его союзнику, царю тавлантиев Галавру.
 В Сицилии высадилась новая карфагенская армия. В битве при Алакене Дионисий I нанёс ей поражение.
 Фараон Псаммут.

Скончались 
 Аероп II — македонский царь

См. также

Примечания